Carré blanc peut désigner :
 Carré Blanc, une marque française de linge de maison ;
 Carré blanc, un film français de Jean-Baptiste Leonetti sortie en 2011 ;
 Carré Blanc, un café-théâtre parisien où ont débuté notamment Jean Dujardin, Philippe Urbain, Éric Collado, Luc Antoni, Éric Massot, Denis Maréchal, Bruno Salomone et Jean-Luc Lemoine ;
 Carré Blanc, un programme immobilier neuf situé en plein cœur de la station de Courchevel ;
 Carré blanc, une signalétique d'avertissement française de scènes de nudité présentes dans les films diffusés à la télévision, à partir de 1961 et jusqu'à son remplacement par une signalétique plus détaillée.

Voir aussi 
 Carré blanc sur fond blanc, un tableau de Kasimir Malevitch
 Bande du Carré Blanc, l'ancien nom de la troupe comique Nous Ç Nous, du nom du café-théâtre Carré Blanc.